Sonjine trećice/Sonjine četvrtice, list III c odn. IV c razreda Osnovne škole "Beli Manastir" (nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu).

O listu 

Izlazio na jednom listu (2 stranice) A4-formata. Pripreman na kompjuteru i umnožavan fotokopiranjem u 50-ak primjeraka i dijeljen uglavnom učenicima toga razreda. Izdano je 5 brojeva (0, 1, 2, 3, 4 - datumi: 6. ožujka 2000.; 5. travnja 2000.; 15. svibnja 2000.; 1. prosinca 2000. i 5. lipnja 2001.). Poslije nije izlazio jer od petog razreda, kad su učenici prešli na predmetnu nastavu, škola nije pokazala interes za njegovo daljnje izdavanje.
Prvi dio naziva lista nastao je po imenu učenice Sonje, čiji su roditelji dali inicijativu za njegovo pokretanje i koji su ga pripremali, a drugi dio naziva je igra riječi: trećice < treći ce < III c odn. četvrtice < četvrti ce < IV c.

Suradnici i rubrike 
U listu su uglavnom objavljivani učenički literarni (pjesnički i prozni), likovni i nekoliko enigmatskih radova. Objavljivali su: Damjan Bojanin, Emina Vidović, Ivana Barbir, Jovana Majstorović, Jovana Radulović, Maja Trninić, Nevena Beuk, Olivera Stojanović, Peđa Milenković, Renato Đurđević, Sofija Simendić, Sonja Nedić, Tatjana Žarković i Valentina Popović. Uvršteno je i nekoliko pjesama poznatih pjesnika: Dobriše Cesarića, Grigora Viteza, Gustava Krkleca, Ljubivoja Ršumovića, Radovana Mikića i Zlate Kolarić-Kišur. Pripremu lista pomagala je i učiteljica Vesna Rakić.

Na drugoj stranici objavljivana je rubrika "Veliko zagonetalište", koju je pripremao (i uglavnom sastavljao) Sonjin tata. U njoj su objavljena 4 akrostiha, ispuštaljka, kvadrat 5x5, kviz, mijenjaljka, 3 osmosmjerke, 3 premetaljke, 6 rebusa (jedan s crtežom Milana Dvornića) i 4 križaljke.

Izvori 

Baranjski leksikon
Hrvatske lokalne novine
Dječji i školski časopisi